Riu Khovd, riu de la Mongòlia occidental
 Província de Khovd, província (aimag) de Mongòlia
 Khovd (ciutat), capital de la província del mateix nom
 Aeroport de Khovd, l'aeroport de la ciutat de Khovd 
 Districte de Khovd, a la província de Kovd
 Districte de Khovd (Uvs), a la província d'Uvs.